

Toponymie

 Gołoty est un village de la voïvodie de Mazovie
 Gołoty est un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie